Ла Лечерија има више значења:

 Ла Лечерија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лечерија (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лечерија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лечерија, Умберто Гутијерез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику